Zuiderhaven (Den Oever), een haven in Den Oever
Zuiderhaven (Groningen), een haven in Groningen
Zuiderhaven (Harlingen), een haven en straat in Harlingen